Joof (orthographe gambienne) ou Diouf (orthographe sénégalaise) est un patronyme typiquement porté par les Sérères, groupe ethnique de Sénégambie.

 Alhaji Alieu Ebrima Cham Joof (1924 – 2011), historien gambien, auteur, homme politique et défenseur de l'indépendance de la Gambie à l'époque coloniale.
 Alhaji Bai Modi Joof (1933 — 1993), barrister gambien
 George St. Clair Joof (1907 – 1955), homme politique gambien
 Hella Joof  
 Joseph Henry Joof (* 1960), juriste et homme politique gambien 
 Lucretia St. Clair Joof (1913 – 1982), femme politique gambienne
 Pa Malick Joof (* 1985), footballeur gambien.
 Tamsier Joof (1973), danseur et chorégraphe

Voir aussi
Famille Diouf  
Diouf

Homonymie de patronyme
Patronyme gambien